Чемпионат Франции по футболу 1987/1988 — 50-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Монако» стал чемпионом Франции в 5-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 854 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Бордо» — «Ланс» — 5:2
 «Лаваль» — «Гавр» — 4:3
 «Монпелье» — «Расинг» — 6:1
 «Сент-Этьен» — «Лилль» — 4:3
 «Тулон» — «Нант» — 5:2
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Канн» — «Лилль» — 1:5
 «ПСЖ» — «Ницца» — 0:4
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Монпелье» — «Брест» — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1987/1988
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1987 году
Спорт во Франции в 1988 году